Дмитрий Гусаков:
 Гусаков, Дмитрий Вячеславович (1971—2014) — российский политический и общественный деятель.
 Гусаков, Дмитрий Михайлович (1913—2002) — советский работник сельского хозяйства, бригадир, Герой Социалистического Труда.